Robert Hazard ist der Name folgender Personen:

* Robert Hazard (Politiker) (1702–1751), britischer Politiker
 Robert Hazard (Musiker) (1948–2008), US-amerikanischer Musiker